Out on a Limb (1992), een Amerikaanse komediefilm uit 1992
Out on a Limb (2005), een Britse komediefilm uit 2005
Out on a Limb (Happy Tree Friends), een aflevering van Happy Tree Friends
Out on a Limb (Arrested Development), een aflevering van Arrested Development
Out on a Limb (ER), een aflevering van ER
Out on a Limb (miniserie), een Amerikaanse miniserie uit 1987